Bobby Hughes (né le  à Richmond Hill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Frontenacs de Kingston || LHO ||62 ||11 ||16 ||27 ||20 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2004-2005 || Frontenacs de Kingston || LHO ||66 ||17 ||38 ||55 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Frontenacs de Kingston || LHO ||56 ||35 ||40 ||75 ||47 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2006-2007 || Frontenacs de Kingston || LHO ||59 ||40 ||56 ||96 ||76 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
|2006-2007 || River Rats d'Albany || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || River Rats d'Albany || LAH ||26 ||6 ||10 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||27 ||4 ||3 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Thunder de Wichita || LCH ||11 ||5 ||4 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||17 ||2 ||3 ||5 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Thunder de Wichita || LCH ||49 ||13 ||28 ||41 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || EHC 80 Nürnberg || Regionalliga ||10 ||6 ||9 ||15 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Aces de l'Alaska || ECHL ||59 ||15 ||24 ||39 ||33 ||11 ||9 ||8 ||17 ||4
|-
|2013-2014 || Komets de Fort Wayne || ECHL ||12 ||5 ||4 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||24 ||6 ||11 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||8 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Beast de Brampton || ECHL ||40 ||12 ||17 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

En équipe nationale 

|-
| 2004 || align=left| Canada Ontario U17 || aling=left|Défi mondial des moins de 17 ans || 6 ||0 ||2 ||2 ||2 || align=left| Médaille d'or
|-

Trophées et distinstions

ECHL 

 Il remporte la Coupe Brabham avec les Aces de l'Alaska en 2012-2013.

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Aces de l'Alaska
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur du Beast de Brampton